16-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 16-й меридиан восточной долготы
 16-й меридиан западной долготы

См. также 
 16-я параллель